Sebbe de Buck, né le  à Merksem en Belgique, est un snowboardeur belge.

Biographie

Statistiques

Palmarès 

1 podium à la Coupe du monde de snowboard 2016-2017 ( à Seiser Alm en slopestyle)

Annexes

Références

Liens externes 
 

Snowboardeur belge
Naissance en mars 1995
Snowboardeur aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Merksem